Backdraft (brand), een door zuurstoftekort gesmoorde brand
 Backdraft (film), een film uit 1991
 Backdraft (album), het album met de filmmuziek